Tijdens de wereldbeker schaatsen 2017/2018 werd voor de zevende en laatste keer de Grand World Cup berekend.

De Amerikaanse Heather Bergsma was de titelverdediger, maar de Japanse Miho Takagi won het klassement.

Eindstand 

Grand World Cup vrouwen